Hemse – località del comune svedese di Gotland
 10124 Hemse – asteroide della fascia principale